Rejhan (prenom), prenom masculí suec
 Rejhan (cantant), cantant suec